Неонектрія (Neonectria) — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростає Неонектрія яскраво-червона Neonectria coccinea.

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Neonectria відносять 47 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Wollenweber, H.W. 1917. Fusaria autographice delineata. Annales Mycologici. 15(1-2):1-56 - P.52

Роди грибів
Сордаріоміцети